Ökvattnet kan syfta på:

Ökvattnet, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun 
Ökvattnet (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun 
Ökvattnet (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun 
Ökvattnet, Kalix kommun, by i Kalix Kommun , Norrbottens län